Bogatić puede referirse a:
Bogatić, municipio de Serbia en el distrito de Mačva.
 Bogatić (Drniš), localidad de Croacia en el ejido de Drniš, condado de Šibenik-Knin.
 Bogatić (Promina), localidad de Croacia en el ejido de Promina, condado de Šibenik-Knin.